Mari Eide (ur. 18 listopada 1989 r. w Beitostølen) – norweska biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata w sprincie, zawodniczka klubu Øystre Slidre IL.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Mari Eide pojawiła się 10 grudnia 2006 roku w norweskim Sjusjøen, gdzie w zawodach FIS Race zajęła 48. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W Pucharze Świata zadebiutowała 14 marca 2010 roku w Oslo, gdzie zajęła 45. miejsce w sprincie techniką dowolną. Był to jej jedyny start w sezonie 2009/2010. Nie zdobyła punktów i nie została uwzględniona w klasyfikacji generalnej. W sezonie 2010/2011 wystartowała trzykrotnie, przy czym za każdym razem zdobywała punkty. Pierwszy raz dokonała tego 4 grudnia 2010 roku w niemieckim Düsseldorfie, gdzie zajęła 24. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Najlepszy wynik osiągnęła jednak 15 stycznia 2011 roku, kiedy to była dziesiąta w tej samej konkurencji. W efekcie zajęła 70. miejsce w klasyfikacji generalnej. W 2011 roku wystartowała na mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää, gdzie zajęła szóste miejsce w sprincie techniką dowolną. Rok później, na mistrzostwach świata młodzieżowców w Erzurum była jedenasta w swej koronnej konkurencji. W rywalizacji pucharowej trzykrotnie punktowała, w tym 15 stycznia 2012 roku w Mediolanie była szósta w sprincie techniką dowolną. W klasyfikacji generalnej zajęła tym razem 56. pozycję.

Jej siostra Ida również uprawiała biegi narciarskie, zmarła 1 września 2018 podczas rozgrywania biegu na 10 km w norweskim Jessheim.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989